Annette Muller – superstite dell'Olocausto e scrittrice francese
 Aurélie Muller – nuotatrice francese
 Gary Muller – ex tennista sudafricano
 Germain Muller – drammaturgo, poeta, attore teatrale umorista e politico francese
 Harold Muller – altista statunitense
 Hermann Joseph Muller – medico e genetista statunitense
 John Müller – matematico, ingegnere e educatore tedesco
 Kirk Muller – allenatore di hockey su ghiaccio ed ex hockeista su ghiaccio canadese
 Lucien Muller – allenatore di calcio ed ex calciatore francese
 Mae Muller – cantautrice britannica
 Marcia Muller – scrittrice statunitense
 Michel Muller – attore, regista, sceneggiatore e comico francese
 Richard Muller – fisico e accademico statunitense
 Sophie Muller – regista britannica
 Yvan Muller – pilota automobilistico francese

Pagine correlate
 Müller